Roquefort puede hacer referencia a:

 El queso roquefort, queso azul francés.

Además, puede referirse a las siguientes localidades de Francia:

 Roquefort, en el departamento de Landas.
 Roquefort, en el departamento de Gers.
 Roquefort, en el departamento de Lot.
 Roquefort, en el departamento de Lot y Garona.
 Roquefort-sur-Soulzon (donde se elabora el famoso queso), en el departamento de Aveyron.
 Roquefort-de-Sault, en el departamento de Aude.
 Roquefort-des-Corbières, también en el departamento de Aude.
 Roquefort-la-Bédoule, en el departamento de Bocas del Ródano.
 Roquefort-les-Cascades, en el departamento de Ariège.
 Roquefort-les-Pins, en el departamento de los Alpes Marítimos.
 Roquefort-sur-Garonne, en el departamento del Alto Garona.